«Between the Lines» puede referirse a:

 Between the Lines (1977), película.
 Between the Lines (1992-1994), serie de televisión.
 Between the Lines (1976), álbum de Janis Ian.
 Between the Lines (2008), canción de Evermore.
 Between the Lines (2010), canción de Stone Temple Pilots.